Zarrīnābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zarrīnābād (kommunhuvudort), Zanjan, 
 Zarrīnābād (ort), Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar